Collegiata di San Biagio (Amantea)
 Collegiata di San Biagio (Cento) 
 Collegiata di San Biagio (Scrofiano)